Асагое Сінобу і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Асагое не виступала.

Среботнік грала в парі з Марою Сантанджело й успішно захистила свій титул, оскільки у фіналі вони перемогли іспанську пару Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

2007
Bausch and Lomb Championships